Geografia:
 Catalunya:
 Bella Vista (Aiguafreda) és un edifici a Aiguafreda, el Vallès Oriental
 Uruguai:
 Bella Vista (Montevideo) és un barri de Montevideo.
 Bella Vista (Maldonado) és un balneari al departament de Maldonado.
 Estats Units d'Amèrica:
 Bella Vista (Arkansas) és una població d'Arkansas
 Bella Vista (Califòrnia) és una població de Califòrnia
 Bella Vista (Pennsilvània) és una població de Pennsilvània

 Esport:
 El Club Atlético Bella Vista és un equip de futbol uruguaià de Montevideo.

Vegeu també 
 Bellavista